Иван Сергеевич Тонковид (24.02.1914 — 02.11.2003) — командир отделения разведки 3-й батареи 1187-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (5-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада резерва Верховного Главнокомандования, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант, участник боёв у озера Хасан и Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 24 февраля 1914 года в селе Мытница ныне Васильковского района Киевской области (Украина) в крестьянской семье. Украинец. Переехал в город Николаев (Украина). Работал слесарем на судоремонтном заводе.

В 1937 году призван в Красную Армию. Участник боевых действий в районе озера Хасан в 1938 году. В 1939 году уволен в запас. После увольнения в запас вернулся на родину. Повторно призван в августе 1941 года. В действующей армии с мая 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском, 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в битве за Кавказ, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях.

В ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции при овладении станицей Курчанская и городом Темрюк Краснодарского края с 19 по 28 сентября 1943 года помощник командира взвода управления 3-й батареи 1187-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Отдельной Приморской армии старший сержант Иван Сергеевич Тонковид, находясь на передовом наблюдательном пункте, выявлял огневые средства и опорные пункты противника, корректировал огонь батареи по обнаруженным целям. Приказом командира полка награждён медалью «За отвагу».

В начале 1944 года полк, в котором служил И. С. Тонковид, был передислоцирован в полосу 1-го Прибалтийского фронта. В августе 1944 года в районе города Куршенай (ныне Шауляйский район Шауляйского уезда, Литва) противник нанёс контрудар по позициям наших войск. Командир отделения разведки батареи 1187-го истребительно- противотанкового артиллерийского полка (25-я отдельная истребительно- противотанковая артиллерийская бригада РВГК, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший сержант Тонковид Иван Сергеевич 17 августа 1944 года в бою под населённым пунктом Кельме (Литва) своевременно выявил огневые средства и сосредоточение танков противника и передал целеуказания на КП батареи. В результате артналёта были выведены из строя 3 танка, штурмовое орудие, 75-мм пушка и истреблено большое количество вражеских солдат и офицеров. Отражая контратаки противника, Тонковид И. С. лично уничтожил 6 гитлеровцев.

Приказом командующего 2-й гвардейской армией от 21 сентября 1944 года старший сержант Тонковид Иван Сергеевич награждён орденом Славы 3-й степени.

В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции старший сержант Тонковид И. С. 15 января 1945 года в боях в районе города Быдгощ (Польша), находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил дзот противника, который по его указанию был уничтожен огнём батареи. 27 января 1945 года на дальних подступах к городу Шнайдемюль (ныне Пила, Польша) совместно с группой разведчиков пленил 5 вражеских автоматчиков, которые сообщили ценные сведения. Командиром полка И. С. Тонковид был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 8 марта 1945 года старший сержант Тонковид Иван Сергеевич награждён орденом Славы 2-й степени.

В ходе Берлинской наступательной операции 19 апреля 1945 года на подступах к населённому пункту Марксдорф (ныне район Меркиш-Одерланд, земля Бранденбург, Германия) И. С. Тонковид, ведя разведку, обнаружил 6 штурмовых орудий и 3 огневые точки противника. Лично уничтожил 3 немецких солдат, вооружённых фаустпатронами. 23 апреля 1945 года на подступах к городу Берлин (Германия) обнаружил опорный пункт врага, оборудованный в каменном здании, который впоследствии был уничтожен артиллерийским огнём.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на завершающем этапе Великой Отечественной войны старший сержант Тонковид Иван Сергеевич награждён орденом Славы 1-й степени.

В октябре 1945 года старшина И. С. Тонковид демобилизован. Вернулся в родное село. Работал фуражиром в колхозе. Умер 2 ноября 2003 года. Похоронен в селе Мытница  Киевской области Украина.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)

 Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени (15.05.1946);
 орден Славы II степени (08.03.1945);
 орден Славы III степени (21.09.1944);
 медали, в том числе:
 «За отвагу» (02.10.1943);
 «За освобождение Варшавы» (9.6.1945);
 «За оборону Кавказа» (23.4.1945);
 «За взятие Берлина» (9 мая 1945);
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);

 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»

 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы/Т
 1-я гвардейская танковая армия
 Мытница (Киевская область)

Примечания

Литература 
 
 
 Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдатская слава. М.,1976. Кн.4. с.246-248.

Ссылки 
 
 

 Тонковид, Иван Сергеевич Дивизии РККА
 Тонковид, Иван Сергеевич Дорога памяти
 Тонковид, Иван Сергеевич За отвагу
 Тонковид, Иван Сергеевич
 Тонковид, Иван Сергеевич

Полные кавалеры ордена Славы
Персональные пенсионеры союзного значения
Артиллеристы Великой Отечественной войны